Il singolare del torneo di tennis Tennis South Invitational 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-3, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis South Invitational 1976